Fierenana peut faire référence à :
 Fierenana, une commune urbaine malgache située dans la partie centre-est de la région d'Alaotra-Mangoro ;
 Fierenana, une commune urbaine malgache située dans la partie centre-ouest de la région de Bongolava.